Алексей Иванович Айгустов (1765 — после 1835) — русский военачальник, генерал-майор, герой 1812 года.

Биография 
Родился в 1765 году, дата вступления в военную службу — 1781 г. унтер-офицером.

Офицер с 1794 года, подполковник — с 1806 года, полковник — с 1811 года, генерал-майор — с 1819 года.

В 1807—1812 гг. Был командиром Кременчугского мушкетёрского полка. Был шефом Либавского пехотного полка, в 1812 году — командир 2-й бригады 7-й пехотной дивизии Капцевича в 6-м корпусе Дохтурова. Участник Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода 1813—1814 гг.

В период с 12.03.1812 по 22.06.1815 был шефом Либавского пехотногой полка; с 22.06.1815 по 01.01.1819 был командиром этого полка. 1 января 1819 года произведён в генерал-майоры с назначением командиром 3-й бригады 30-й пехотной дивизии.

Затем служил генералом при командире Отдельного Сибирского корпуса (на 1830 год).

Командир 1-й бригады 23-й пехотной дивизии А. И. Айгустов вышел в отставку 30 июня 1835 года с мудриром и пенисионом полного оклада.

Был женат. Имел 5 сыновей: Евграфа, Николая, Льва, Алексея (генерал-майор) и Павла.

Память 
В 1912 году на Бородинском поле (на левом берегу ручья Стонец, к югу от деревни Горки), на том самом месте, где сто лет до этого Либавский пехотный полк с дивизией Капцевича удерживал свою позицию, по проекту штабс-капитана 11-го пехотного Псковского полка А. В. Дроздовского, на средства потомков участников сражения был установлен памятник 7-й пехотной дивизии генерала П. М. Капцевича.

На изразцовом панно на западной стороне памятника содержится надпись:
«…неприятельская конница, получив подкрепление своих резервов, зашла совершенно в тыл 7-й дивизии; но сия бесподобная пехота, ни мало не расстроиваясь, приняла неприятеля сильным огнём и неприятель был расстроен…»

На верхней панели северной стороны памятника надпись:
«ЛИБАВСКОГО ПОЛКА
Отличились:
полк. Айгустов
п-полк. Бестужев-Рюмин
майор Сверчков майор Аблов
кап. Черевин
кап. Жарков
пор. Гедионов
пор. Шуцкой
подпор. Глинка
и 28 н.ч. …»

Награды 
 Орден Св. Анны 3-й (4-й) степени (16 января 1800)
 Орден Св. Владимира 4-й степени с бантом (22 сентября 1812)
 Орден Св. Анны 2-й степени (19 декабря 1812, императорская корона к ордену 9 мая 1832)
 Орден Св. Владимира 3-й степени (22 апреля 1834)
 Орден Св. Георгия 4-й степени за 25 лет беспорочной службы (№ 4922; 3 декабря 1834)
 Серебряная медаль «В память Отечественной войны 1812 года»
 Медаль «За взятие Парижа 19 марта 1814 года»
 Знак отличия беспорочной службы за XXX лет (22 августа 1834)

Примечания

Ссылки 
 Айгустов Алексей Иванович
 Айгустов Алексей Иванович 

Генерал-майоры (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса за 25 лет выслуги